Zimmering ist der Familienname folgender Personen:
 David Zimmering (* 1975), deutscher Schauspieler
 Esther Zimmering (* 1977), deutsche Schauspielerin
 Josef Zimmering (1911–1995), deutscher Politiker, Diplomat und Übersetzer
 Max Zimmering (1909–1973), deutscher Schriftsteller
 Raina Zimmering (* 1951), deutsche Soziologin und Hochschullehrerin
 Ron Zimmering (* 1984), deutscher Schauspieler, Regisseur und Initiator von Veranstaltungsformaten

Siehe auch:
 Zimmerling